Муниципиум Дарданорум (), или Муниципиум Дарданикум () — римский шахтёрский город, существовавший в период со II по IV век н.э. Руины поселения находятся в северной части современного Косова, в 27 километрах к северу от Митровицы, в 65 километрах к северо-востоку от Ульпианы (община Лепосавич). Город был расположен в римской провинции Верхняя Мёзия (позже — римская провинция Дардания).

Географическое положение 

Поселение было, с одной стороны, расположено между реками Ибар и Соканица, и окружено горами Рогозна и Копаоник — с другой. Окружающая местность некогда была богата золотом и серебром, поэтому именно благодаря драгоценным металлам небольшое поселение выросло до одного из важнейших древних городских центров, наибольший расцвет которого пришёлся на период римского владычества.

При ознакомлении с письменными источниками и древней литературой, а также с римскими маршрутами, не было найдено ни одного сообщения относительно местоположения поселения. Тем не менее, о древнем заселении города свидетельствуют исследования 1960—1961 и 1963—1965 годов. Благодаря проведённым в восточной части города археологическим раскопкам были обнаружены римский форум, хорреум, городская базилика, отдельные части термы, руины вспомогательных объектов и северного некрополя. Обнаруженный археологами материал, общие результаты исследований ясно указывают на тот факт, что город, прежде существовавший как доисторическое поселение, продолжал развиваться и меняться и в конце концов стал типичным древнеримским городом, происходило это в период с последних десятилетий I века до первой половины IV века н.э. Поселение площадью 30 гектаров имело все черты римского города.

Структура 

Наиболее значимым сооружением центральной части города является римский форум, представляющий собой прямоугольную площадь размером 38×25 метров, ориентированную с севера на юг, ограниченную с восточной и западной стороны рядом из семи столбов. К востоку и западу от форума расположены две прямоугольные площади, почти идентичных по размерам и имевшие два входа. В северной части форума, примерно посередине, между боковыми комнатами, на возвышении 1,10 метра находится храм, посвящённый Антиною, фавориту императора Адриана. После смерти Адриана большинство культовых мест, каким-либо образом связанных с Антиноем, было уничтожено. Лишь методом просеивания строительного щебня была обнаружена мемориальная доска с надписью, посвящённой Адриану, которая доказала, что храм на форуме был построен в период между 136 и 138 годами н.э.

К югу от форума, на площади в 880, были обнаружены руины базилики размером 55×16,5 метров. Функционирование базилики было тесно связано с активностью форума и всего города в целом — она использовалась для хранения изделий из свинца и драгоценных металлов, добытых в близлежащих шахтах на горах Копаоник и Рогозне. В базилике осуществлялись торгово-экономическая деятельность, заключались сделки.

В непосредственной близости от реки Ибар был расположен римский каменный мост, соединявший поселение с шахтами на горе Рогозне. Руины каменных столбов и моста на сегодняшний день, после проведённых раскопок, хорошо узнаваемы.

Поселение пережило период возрождения в III веке н.э., во времена правления императора Диоклетиана. В этот период был перестроен форум, построил построена, возведена небольшая римская баня и ряд других сооружений. Однако жизнь поселения постепенно затухала, и сто лет спустя город потерял своё значение и исчез с исторической сцены.

Примечания 

Мёзия
История Косова
История Сербии
Города Древнего Рима
Археология в Косово
Археологические объекты в Сербии